Брент Джонсон (,  12 березня 1977, Фармінгтон) — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року.

1995 року був обраний на драфті НХЛ під 129-м загальним номером командою «Колорадо Аваланч». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Фінікс Койотс», «Вашингтон Кепіталс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 324 матчі в НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Плей-оф

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Колорадо Аваланш»
Спортсмени з Мічигану